Scandinavia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scandinavia Township (Nebraska)
 Scandinavia Township (South Dakota)